Abu Ikrima Ziyad (Muhammad al-Sadik), agitador abbàssida
 Muhammad III al-Sadik, bey de Tunísia